Юрий Критенко (род. 3 августа 1974, Киев) — украинский режиссёр, актёр, телеведущий, постановщик массовых зрелищ, сценарист.

Биография 
Юрий родился в театральной семье. Мать возглавляла балетный цех театра им. Франко, отец — Юрий Григорьевич, Засл. Арт. УССР, один из исполнителей роли Ленина в украинском театре. С детства Юрко занимался в детской киевской студии при ДК завода «Большевик» и театре-студии «Современник» (худ.рук. Михаил Ефимович Новосельский), а также, в Студии юных дикторов на Украинском радио («Пионер Украины», «Пионерская Зорька», радиостанция «Юность»).

Окончил актерское (1992), а затем режиссёрское отделение (1996) Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого.

Как режиссёр-постановщик стал лауреатом нескольких международных фестивалей.
Работал ведущим в программах «Сніданок з 1+1», «Прогноз Погоди». В эфире телеканала «1+1» использовал украинский вариант имени Юрий — Юрко.

Сценарист 
  игрок (1998)

Ссылки 
 

Выпускники театрального института имени Карпенко-Карого